Жербевиллер:

 Жербевиллер — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Жербевиллер — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.